Генух — село в Цунтинском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения Кидеринский сельсовет.

География 
Село расположено в месте впадения реки Мечитли в реку Кидеро, в 3 км к юго-востоку от центра сельского поселения — села Кидеро и в 5 км к юго-востоку от районного центра — села Цунта.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Цунтинского района